Spina (lateinisch für Dorn, Stachel) bezeichnet:

 Spina (Mauer), die mittleren Trennlinie bzw. -mauer zwischen einem römischen Doppeltor und im antiken Zirkus 
 Spina (Stadt), eine etruskische Handelsstadt im Mündungsgebiet des Po
 Kirche Santa Maria della Spina, Kirche in Pisa, Italien
 in der Medizin eine hervorstehende Struktur, z. B. Spina scapulae, siehe Schulterblatt

Spina ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonso de Spina († 1491), spanischer katholischer Bischof
 Angelo Spina (* 1954), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Ancona-Osimo
 Bartolomeo de Spina (1475–1546), italienischer Dominikaner
 Carl Anton Spina (1827–1906), österreichischer Musikverleger 
 Carlo Carafa della Spina († 1680), Bischof von Aversa, Kardinal und Apostolischer Nuntius
 Dave Spina (* 1983), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Franz Spina (1868–1938), tschechoslowakischer Politiker
 Giuseppe Spina (1756–1828), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Harold Spina (1906–1997), US-amerikanischer Liedkomponist
 Joanie Spina († 2014), US-amerikanische Illusionistin
 Johannes de Spina (1642–1689), deutscher Rechtswissenschaftler
 Joey Spina (* 1977), US-amerikanischer Boxer
 Juan-Francisco Spina (1985), argentinischer Tennisspieler
 Lane Spina (* 1962), US-amerikanischer Freestyle-Skifahrer
 Maria Grazia Spina (* 1936), italienische Schauspielerin

 Segismundo Spina (1921–2012), brasilianischer Romanist und Lusitanist
 Sergio Spina (* 1928), italienischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Carafa della Spina di Traetto
 Spina bifida, eine Neuralrohrfehlbildung
 La Spina